Liverpool FC deltog säsongen 2011/2012 i Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Kenny Dalglish var manager och Steven Gerrard lagkapten.

Övergångar

In 
A-laget

Resevlaget och akademin

Ut
A-laget

Resevlaget och akademin

Utlånade spelare 

Senast uppdaterad: 31 december 2011

†Lånet avslutades tidigare

Spelare

A-laget

Noter
 Fábio Aurélio, Lucas och Maxi Rodríguez har även italienskt medborgarskap.

Startelva
Endast matcher från start i Premier League räknade

Senast uppdaterad den 11 februari 2012

Formation 4-2-3-1

Premier League

Matcher

Tabell

Bästa målskyttar
  Luis Suárez 11
  Craig Bellamy 6
  Steven Gerrard 5
  Andy Carroll 4
  Maxi Rodríguez 4

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Engelska ligacupen

Andra omgången

Tredje omgången

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinaler

Final

Kommentarer

Referenser 

2011/2012
Liverpool